De combinatie voor mannen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op zondag 15 januari 2012. De Oostenrijker Marco Schwarz won het goud.

Mannen Combinatie